2008, Виктория (фильм):
 «Виктория» — аргентинский художественный фильм 2008 г.
 «Виктория» — австралийский художественный фильм 2008 г.
 «Виктория» — канадско-французский художественный фильм 2008 г.